191-я резервная дивизия () — резервное тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны. В феврале 1944 года была преобразована в 49-ю пехотную дивизию.

История 
191-я резервная дивизия была сформирована 25 сентября 1942 года путём переформирования дивизии № 191, входившей в состав сил резервных войск Вермахта в оккупированной Франции. Она была размещена на севере Франции, сначала возле Монса, а затем в Булони. Основные силы выполняли задачи по обороне берегового побережья Ла-Манша, штаб-квартира дивизии находилась в Монсе. 1 февраля 1944 года была преобразована в 49-ю пехотную дивизию.

Местонахождение 
 с сентября 1942 по февраль 1944 (Франция)

Подчинение 
 82-й армейский корпус 15-й армии группы армий «D» (14 марта 1943 - 1 февраля 1944)

Командиры 
 генерал-майор Карл фон Кребс (25 сентября 1942 - 1 марта 1943)
 генерал-лейтенант Зигфрид Махольц (1 марта 1943 - 1 января 1944)
 генерал-лейтенант Эрих Басслер (1 января - 1 февраля 1944)

Состав 
 31-й резервный гренадерский полк (Reserve-Grenadier-Regiment 26)
 267-й резервный гренадерский полк (Reserve-Grenadier-Regiment 227)
 резервная боевая группа «Центр» (Reserve-Kampfgruppe „Mitte“)
 211-й резервный артиллерийский дивизион (Reserve-Artillerie-Abteilung 211)
 1091-й резервный сапёрный батальон (Reserve-Pionier-Bataillon 1091)
 1091-й резервный противотанковая батарея (Reserve-Panzerjäger-Kompanie 1091)
 1091-й резервный велосипедный батальон (Reserve-Radfahr-Abteilung 1091)
 1091-й резервная рота связи (Reserve-Nachrichten-Kompanie 1091)
 1091-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 1091)

См. также 
 39-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году